Буреги — название населённых пунктов.

Россия 
 Буреги — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Буреги — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Буреги — деревня в Чудовском районе Новгородской области.